Piątkowa ist der Name mehrerer Orte in Polen:

 Woiwodschaft Kleinpolen:
 Piątkowa (Chełmiec), Dorf im Powiat Nowosądecki
 Woiwodschaft Karpatenvorland:
 Piątkowa (Błażowa), Dorf im Powiat Rzeszowski, siehe Gmina Błażowa
 Piątkowa (Dubiecko), Dorf im Powiat Przemyski, siehe Gmina Dubiecko